Der Apotheker steht für:

 Der Apotheker,  Opera buffa von Joseph Haydn, siehe Lo speziale

 Der Apotheker (1971), österreichischer Fernsehfilm von Hermann Lanske
 Der Apotheker (Fernsehserie), Originaltitel The Pharmacist, US-amerikanische Fernsehserie (2020)

Siehe auch:
 Apotheker (Begriffsklärung)